LMP puede referirse a:
 Liga Mexicana del Pacífico, una liga mexicana de béisbol;
 Aeropuerto de Lampedusa, en su código IATA.
 Leucoencefalopatía multifocal progresiva, en inglés sus siglas son PML.
 Prototipo de Le Mans, un reglamento de automóviles de carreras.
  La mujer perfecta, una telenovela venezolana.

Siglas